Charles Clément Boniface Özdemir (1942-), prètre belge, plus connu sous le nom de Père Samuel.
 Cem Özdemir (1965-), homme politique allemand d'origine turque.
 Mahinur Özdemir (1982-), femme politique belge d'origine turque.
 Nilay Benli Özdemir (1985-), joueuse de volley-ball turque.
 Ayse Özdemir (1992-), miss Bruxelles 2011.

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc